Chevé est un patronyme porté notamment par :

 Émile Chevé (1804-1864), pédagogue de la musique français, propagandiste de la Méthode Galin-Paris-Chevé ;
 Émile Chevé (1829-1897), neveu du précédent, poète français ;
 Jacqueline Chevé (1961-2010), femme politique française ;
 Joseph Chevé (né en 1807), homme politique français.

Homonymie de patronyme